Die Bundesliga 2020/21 war bei den Männern die 55. und bei den Frauen die 46. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis.

Männer 

Zur Saison 2020/21 ersetzte Zweitligaaufsteiger TTC OE Bad Homburg den TTC indeland Jülich.

Die Saison der Männer begann am 6. September 2020, wobei die Partie zwischen Ochsenhausen und Saarbrücken wegen der Infektion eines Saarbrücker Spielers mit COVID-19 um zwei Wochen verschoben werden musste. Auch danach kam es aufgrund des regionalen Infektionsgeschehens zu Verschiebungen mehrerer Spiele. Die besten vier Mannschaften nach Abschluss der regulären Saison nahmen an den Play-offs teil, die elft- und zwölftplatzierten Mannschaften sollten absteigen.

Das Finale fand im Rahmen der Finals am 6. Juni 2021 in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle statt.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf

Play-offs 
Die Halbfinals fanden als best-of-3 statt, wobei das in der Tabelle höher platzierte Team in einem eventuellen dritten Spiel Heimrecht gehabt hätte.

Frauen 

Auch wegen der COVID-19-Pandemie mussten sich mit Vizemeister TuS Bad Driburg und TV Busenbach zusätzlich zu Absteiger TTK Anröchte zwei weitere Teams zurückziehen, während aus der 2. Liga nur der Zweitplatzierte ESV Weil nachrückte, sodass die Liga bei einer Sollstärke von zehn Teams auf sieben Mannschaften kommt. Ebenfalls wegen der Pandemie wird zudem auf Doppel verzichtet.

Die Saison begann am 5. September 2020, die Hauptrunde endete am 28. März 2021.

Tabellen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Play-offs

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer
 Bundesliga der Männer auf mytischtennis.de
 Bundesliga der Frauen auf mytischtennis.de

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2020
Tischtennisveranstaltung 2021
Tischtennis-Bundesliga